E320 ou e320 peut faire référence à :
 E320, numéro E de l’hydroxyanisole butylé, un additif alimentaire ;
 E320, un type de Mercedes-Benz Classe E ;
 Eurostar e320, la seconde génération de trains d'Eurostar ;
 Jolanda di Savoia, une commune italienne, selon le code cadastral ;